Tappeh Gachī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tappeh Ganjī, ort, Lorestan, 
 Tappehhā-ye Gachī, kulle, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar